Ирбисту:

 Ирбисту — река в Кош-Агачском районе Республики Алтай России
 Ирбисту — горная вершина в Кош-Агачском районе Республики Алтай России
 Ирбисту — ледник при вершине Ирбисту